TCP, IP grupa protokola
tenociklidin